Солнечный — посёлок в Берёзовском городском округе Свердловской области. Управляется территориальной администрацией посёлка Лосиный. До 1966 года назывался поселок Лосиный пятый .

География 
Населённый пункт расположен в левобережье реки Большой Рефт в 32 километрах на северо-восток от административного центра округа — города Берёзовский.

Часовой пояс

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 82 %, татары — 8 %. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин — 76, женщин — 107.

Инфраструктура 
Посёлок разделён на шесть улиц (Ворошилова, Мира, Молодёжная, Новая, Розы Люксембург, Хохрякова) и территорию Восточной промзоны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Берёзовском городском округе

Населённые пункты Берёзовского городского округа Свердловской области